Der Wey Mocca ist ein Sport Utility Vehicle der zu Great Wall Motor gehörenden chinesischen Automobilmarke Wey.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das fünfsitzige Fahrzeug im Januar 2021. Der Verkauf startete im April 2021 auf der Shanghai Auto Show auf dem chinesischen Heimatmarkt. Die Markteinführung in Europa soll im Januar 2023 erfolgen. Der Vertrieb wird durch die Emil Frey Gruppe übernommen.
Diese Europaversion wurde bereits auf der IAA im September 2021 in München als Wey Coffee 01 präsentiert. Benannt ist das SUV nach dem Mokka-Kaffee. Mit dem Latte und dem Macchiato wurden ebenfalls auf der Shanghai Auto Show zwei weitere nach Kaffeespezialitäten benannte Fahrzeuge der Marke vorgestellt.

Sicherheit 
Im Sommer 2022 wurde das SUV vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Es erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Zum Marktstart war das 4,88 Meter lange SUV ausschließlich mit einem 157 kW (214 PS) starken Zweiliter-Ottomotor erhältlich. Im Frühjahr 2022 folgten dann in China zwei Plug-in-Hybride. Eine Plug-in-Hybrid-Version mit einer elektrischen Reichweite von 146 km nach WLTP folgt Anfang 2023 für den europäischen Markt.

 Werte in runden Klammern gelten für Modell mit Allradantrieb.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Offizielle Website (chinesisch)

Einzelnachweise 

Kombi